est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide
 acide acétylsalicylique ou acide 2-(acétyloxy)-benzoïque, numéro CAS 
 acide caféique, numéro CAS 
 acide homophthalique, numéro CAS 
 acide phénylpropanedioïque, numéro CAS 
 acide 4-hydroxyphénylpyruvique, numéro CAS 
 acide 4-méthylphthalique, numéro CAS 
 acide 4-formylphenoxyacétique, numéro CAS 
 acide 5-méthylisophthalique, numéro CAS 
formule
C9H8O4= 9 atome de carbone, 8 atome d'hydrogène et 4 atome d'oxygène